2863 Бен Мейєр (2863 Ben Mayer) — астероїд головного поясу, відкритий 30 серпня 1981 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,174.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (2801-2900)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1981
Головний пояс астероїдів